Bokel (Kreis Pinneberg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Bokel (Beverstedt), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Bokel (bij Rendsburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Bokel (Sprakensehl), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Bokel (Papenburg), een plaats in Nedersaksen
Bokel, een dorp in de gemeente Rietberg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-westfalen